

Toponyme 

 Rathbone, ville américaine située dans l’État de New York.

Patronyme 
Rathbone est le nom de famille de plusieurs personnalités :

 Basil Rathbone (1892-1967), acteur britannique ;
 Beatrice Rathbone (1910-2003), femme politique britannique ;
 Clyde Rathbone (1981- ), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Eleanor Florence Rathbone (1872-1946), femme politique et militante féministe britannique ;
 Guy Rathbone (1884-1916), acteur britannique ;
 Henry Rathbone (1837-1911), officier de l'armée de l'Union et diplomate américain ;
 Jackson Rathbone (1984- ), acteur et musicien américain ;
 John Rathbone (1910-1940), homme politique britannique ;
 Julian Rathbone (1935-2008), romancier britannique ;
 Tim Rathbone (1933-2002), homme politique britannique.

Patronyme anglais